Gola
Gola (armadura)
Reserva Florestal Gola

Veja também 
Golã

Desambiguação